Bottminger – abitanti di Binningen-Bottmingen
Bottminger – abitanti di Bottmingen